Чемпионат Дании по шахматам 2011 проходил в Оденсе с 16 по 24 апреля.

Аллан Стиг Расмуссен стал во второй раз чемпионом страны.

Регламент 
 Место проведения: отель «Scandic Odense»
 Контроль времени: 100 минут на первые 40 ходов, потом 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого хода.
 Призы:
 10.000 крон
 6.000
 4.000
 2.000

Таблица

Примечания

Ссылки 
 Skak DM 2011 — Dansk Skak Union
 Danmarksmesterskabet 2011
 
 SKAKbladet MEDLEMSBLAD FOR DANSKSKAK UNION 2011-3

Чемпионаты Дании по шахматам
2011 год в шахматах
Спортивные соревнования в Оденсе
Апрель 2011 года
Спорт в Дании в 2011 году